Идиш езици представляват подгрупа на горногерманските езици, включваща двата диалекта на езика идиш - западен и източен. Такава систематизация се покрепя от SIL International.

Западногермански езици
Еврейски езици
Идиш